Prva Liga 2013-2014 (Macedonia) – edizione della massima serie del campionato di calcio macedone.
Prva slovenska nogometna liga 2013-2014 – edizione della massima serie del campionato di calcio sloveno.
Prva hrvatska nogometna liga 2013-2014 – edizione della massima serie del campionato di calcio croato.